Фу Чжихуа́нь (род. в марте  года, Хайчэн, , пров. Ляонин, Маньчжоу-го) — в 1998—2003 гг. министр железных дорог КНР. Академик Китайской инженерной академии.

Член Коммунистической Партии Китая с 1966 года, член ЦКПД 14 созыва, член ЦК КПК 15 созыва.

Окончил факультет электрификации железных дорог МИИТа, где учился в 1956—1961 гг.

С 1991 года заместитель, в 1998—2003 гг. министр железных дорог КНР.

В 2003—2008 гг. председатель Финансово-экономического комитета ВСНП.

Примечания

Ссылки 
 
 Xinhuanet, 2000.10.31

Члены Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины
Члены ЦК КПК
Выпускники МИИТа
Министры Китая
Родившиеся в Маньчжоу-го